Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1999./2000. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 NK Maksimir

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

 Izvori: 
 Novi Bjelovarac 
 Novi Bjelovarac

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 
Ligu je osvojio Omladinac Ciglenik 
Sudionici: 
 Budućnost Rešetari
 Croatia Tisovac
 Graničar Laze
 Graničar Magić Mala
 Krečar Srednji Lipovac
 Mladost Brđani
 Omladinac Ciglenik
 Omladinac Vrbova
 Polet Adžamovci
 Psunj Sokol Okučani
 Sava Stara Gradiška
 Slaven Ljupina
 Slavonac Gunjavci - Drežnik
 Slavonac Slavonski Kobaš 
 Sloboda Gornji Bogićevci
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica uoči posljednjeg kola

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Josipdol

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Osječko-baranjska

Grupa Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

Grupa Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

Grupa Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

Grupa Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com

Grupa Valpovo - Donji Miholjac 
Ligu je osvojio Hajdin Cret. 
Sudionici:
 Beničanci
 Bratstvo Radikovci
 Croatia Veliškovci
 Gat
 Hajdin Cret
 Hajduk Krčenik
 Hajduk Marijanci
 Hrvatski sokol Bocanjevci
 Mladost Harkanovci
 Mladost Tiborjanci
 Podravac Bistrinci
 Satnica
 Seljak Koška
 Slavonac Ladimirevci
 Tomislav Šag
 Viljevo Limex
 Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica (do 29. od 30 kola)

2. ŽNL Požeško-slavonska 
Croatia Mihaljevci ostvarila plasman u viši rang (1. ŽNL Požeško-slavonsku) 
Sudionici:
 BSK Biškupci
 Croatia Mihaljevci
 Croatia Poljana
 Dinamo Badljevina
 Dobrovac
 Eminovci
 Graničar Zagrađe
 Hrvatski dragovoljac Drenovci
 Lipa (Stara Lipa)
 Jovača Marino Selo
 Mladost Pavlovci
 Ovčare
 Slaven Gradac
 Sloga Trenkovo
 Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica (do 24. od 26 kola)

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Sisak 
 

 Izvori: 
 NK Lekenik

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Vinkovački list

Poveznice 
 1. HNL 1999./2000.
 2. HNL 1999./2000.
 3. HNL 1999./2000.
 4. rang HNL-a 1999./2000.
 6. rang HNL-a 1999./2000.
 7. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 1999./2000.

1999-00
 5